Сьюда́д, устар. Сиуда́д (, «город», от ) — в истории Испании и колонизированных испанцами землях именование городов первого ранга, которые в отличие от Villa пользовались собственным судопроизводством и самоуправлением.

Топонимы 
 Сьюдад-Альтамирано — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Герреро. 
 Сьюдад-Истепек — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Оахака.
 Сьюдад-де-Мехико — столица Мексики, федеральный округ.
 Сьюдад-Мендоса — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Веракрус.
 Сьюдад-Реаль — город в Испании, центр одноимённой провинции. Расположен в автономном сообществе Кастилия — Ла-Манча.
 Сьюдад-Реаль — провинция на юге центральной части Испании, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. 
 Сьюдад-Родриго — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сьюдад-Хуарес — город в северной части мексиканского штата Чиуауа, на границе с США.
 Бурго-де-Осма-Сьюдад-де-Осма — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Сьюдад-Реаль, Антонио (1551—1617) — испанский католический миссионер и филолог.

Прочее 
 «Сьюдад Депортива Жоан Гампер» — спортивный комплекс футбольного клуба «Барселона» в Испании.
 «Сьюдад де Ла-Плата» — стадион в городе Ла-Плата, Аргентина.

См. также